Strasburger ist der Familienname folgender Personen:

 Eduard Strasburger (1844–1912), deutscher Botaniker
 nach diesem eponym: Lehrbuch der Botanik für Hochschulen
 Gisela Strasburger (1929–2014), deutsche Klassische Philologin
 Henryk Leon Strasburger (1877–1951), polnischer Politiker und Diplomat
 Hermann Strasburger (1909–1985), deutscher Althistoriker
 Julius Strasburger (1871–1934), deutscher Internist
 Patricia Strasburger (* 1984), deutsche Synchronsprecherin und Moderatorin
 Paul Strasburger, Baron Strasburger, britischer Liberaldemokratischer Politiker, Millionär, Philanthrop und Geschäftsmann im Vorruhestand
 Stanisław Strasburger (* 1975), polnischer Schriftsteller, Journalist

Siehe auch:
 Straßburger
 Strasburg